Апачі:

 Апачі — збірна назва для кількох культурно споріднених племен північноамериканських індіанців.
 Апачі — округ, розташований на північному сході американського штату Аризона.
 Апачі — фільм-вестерн студії DEFA, НДР, 1973 рік. У головній ролі — Гойко Мітіч.
 Apache — HTTP-сервер.
 Apache Software Foundation — організація, що сприяє розвитку програмного забезпечення.
 Apache Software License — ліцензія для open-source проектів.
 Apache Cocoon — програмний каркас для розробки вебдодатків.
 Apache Ant — утиліта для автоматичного складання програм з вихідного коду.
 AH-64 Apache — американський ударний вертоліт.